De Grand Prix-wegrace van Spanje 2008 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 30 maart 2008 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Spanje